Zwanenburg steht für:

 Zwanenburg (Niederlande), Ortschaft in den Niederlanden

Zwanenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Marten Zwanenburg (* 1972), niederländischer Jurist
 Wiecher Zwanenburg (* 1933), niederländischer Romanist und Sprachwissenschaftler